Unter Reparierbarkeit wird verstanden:
 die Möglichkeit einer Reparatur
 Reparierfreundlichkeit, siehe Ecodesign #Reparierfreundlichkeit